De provincie Waals-Brabant vormt sinds 2004 een kieskring voor de verkiezingen van het Waals Parlement en, sinds het Vlinderakkoord van 2012, ook voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Structuur

Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen
Voor de Provincieraad verkiezen de inwoners van de kieskring 37 leden. Tot 2006 waren dit er 56. De kieskring valt samen met het  kiesarrondissement Nijvel dat onderverdeeld is in de provinciedistricten Nijvel en Waver.

Kiesresultaten Provincieraad van 1994 tot 2018
 (*)1994: SUD (0,87%), BRA (0,51%) / 2000: DLP (0,17%) /  2006: NONAUXRADARS (0,65%), B.U.B. (0,22%) / 2012: MLD (0,37%), DN (0,33%) / 

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Regionale Verkiezingen
Voor het  Waals Parlement verkiezen de inwoners van het kiesarrondissement Nijvel, dat samenvalt met de kieskring, 8 leden.

Kiesresultaten Waals Parlement van 1995 tot 2019
 (*)1995: UDF (0,79%), SUD-BEB (0,63%), PCN (0,28%) / 1999: FNB (0,62%), PNPb (0,56%), A (0,29%), PSD (0,08%) / 2004: BELG.UNIE-BUB (0,35%), MS-CW (0,09%) /  2009: WALLONIE D'ABORD (0,75%), Belgique Positif (0,67%), WALLONS (0,61%), CAP D'ORAZIO (0,41%), PSL (0,14%), MS (0,06%) / 2014: NATION (0,37%), NWA (0,19%) / 2019: Wallonie Insoumise (0,79%), Turquoise (0,25%) 

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale Verkiezingen
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verkiezen de inwoners van deze kieskring 5 leden.

Kiesresultaten Kamer van 1995 tot 2019
 (*)1995: SUD-BEB (0,66%), U.D.F. (0,6%), PCN (0,31%), U.R.D. (0,16%) / 1999: FN B (0,62%), PNPb  (0,55%), A. (0,31%) / 2003: B.U.B.  (0,59%), MS (0,26%) /  2007: FORCE NATIONALE (0,35%), B.U.B.  (0,34%), GSCD (0,07%), Belgique Positif (0,38%) / 2014: LA DROITE (0,97%), B.U.B. (0,40%), NATION (0,38%), NWA (0,18%), MOVE (0,17%), VLC (0,09%), MG (0,08%) / 2019: Wallonie Insoumise (0,84%), LA DROITE (0,59%), Turquoise (0,25%) / 

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Politiek in Waals-Brabant
Waals-Brabant